Марена дніпровська — прісноводна риба родини Коропових, ендемік басейнів Дніпра і Південного Бугу. Занесена до Червоної книги України.
 «Марена дніпровська» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Марена дніпровська» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.